The Space Between ist der Name folgender Filme:

 The Space Between (2010), US-amerikanischer Film von Travis Fine
 The Space Between (2016), australischer Film von Ruth Borgobello
 The Space Between (2017), kanadischer Film von Amy Jo Johnson
 The Space Between (2021), Originaltitel von The Space Between – Im Rausch der Musik, US-amerikanischer Film von Rachel Winter